Името Методиево носят две български села:

 Методиево (Област Добрич)
 Методиево (Област Шумен)